Wyderka (Aonyx) – rodzaj ssaka z podrodziny wydr (Lutrinae) w obrębie rodziny łasicowatych (Mustelidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce i Azji.

Morfologia 
Długość ciała samic 43,2–73,6 cm, samców 36–88 cm, długość ogona samic 26–51,5 cm, samców 22,5–51,5 cm; masa ciała 2,4–21 kg (samce są cięższe od samic).

Systematyka

Etymologia 
 Aonyx:  a „bez”; ονυξ onux, ονυχος onukhos „pazur, paznokieć”.
 Amblonyx: gr. αμβλυς amblus „tępy”, od αμβλυνω amblunō „stępiać”; ονυξ onux, ονυχος onukhos „pazur, paznokieć”. Gatunek typowy: Lutra concolor .
 Leptonyx: gr. λεπτος leptos „smukły”; ονυξ onux, ονυχος onukhos „pazur, paznokieć”. Gatunek typowy: Leptonyx barang  (= Lutra cinerea ).
 Anahyster: anahyster „należąc do ujścia”. Gatunek typowy: Anahyster calabaricus  (= Lutra capensis ).
 Micraonyx: gr. μικρος mikros „mały”; rodzaj Aonyx . Gatunek typowy: Lutra cinerea .
 Paraonyx: gr. παρα para „blisko”; rodzaj Aonyx . Gatunek typowy: Paraonyx philippsi  (= Lutra capensis ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Aonyx capensis  – wyderka białolica
 Aonyx congicus  – wyderka kongijska
 Aonyx cinerea  – wyderka orientalna

Przypisy

Bibliografia 
 
  

Łasicowate